Kinofilm je termín s více významy:

fotografický film o šířce 35 mm (typ 135), viz článek formát filmu
filmový pás standardního formátu o šířce 35 mm, případně i jiného formátu, určený pro snímání či promítání pohyblivých záběrů (například ve filmové kameře či promítacím přístroji)

Externí odkazy